СВН — трёхбуквенная аббревиатура. Имеет несколько значений.
 СВН — Субъективно воспринимаемая напряженность
 СВН — самовсасывающий насос
 СВН — система видеонаблюдения
 СВН — скорость восстановления напряжения (в электроэнергетике).
 СВН — сверх высокое напряжение (330 кВ и выше, в электроэнергетике)
 СВН — Служба ведомственного надзора, АЭС Минтопэнерго Украины
 СВН — спальный вагон с нижними полками
 СВН — средства воздушного наблюдения, средства воздушного нападения
 СВН — счётчик времени наработки
 СВН — снайперская винтовка несамозарядная
 СВН — сверхвязкая нефть
 СВН — средства воздушного нападения